L'Empire du Concours est un essai de Jean-François Sabouret paru en 1985.

Notes et références 

Essai français paru en 1985